361 км, 361-й киломе́тр — топоним в пост-СССР. — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

361 км — разъезд, Московская железная дорога (Курская область). Код 207459
 361 км — второе название платформы Угрино, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 055225
 361 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 055126
 361 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Ярославская область). Код 311116
 361 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 304958
 361 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Липецкая область). Код 593620
 361 км — второе название платформы Табуска, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 807346
 361 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 812583

361 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 743816

361 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Запорожская область). Код 486715